Löwenzahnhonig ist ein Honig, der vollständig oder überwiegend durch Bienen von Löwenzahnblüten gewonnen wurde und die entsprechenden organoleptischen, physikalisch-chemischen und mikroskopischen Merkmale aufweist.

Dieser Sortenhonig hat einen tiefen Wassergehalt. Mit rund 55 % ist der Anteil an Glukose im Löwenzahnhonig hoch. Der hohe Anteil an Glukose führt zu einer raschen Kristallisation. Die Kristalle von Löwenzahnhonig sind sehr fein. Die Farbe des Löwenzahnhonigs ist goldgelb.

Verbreitung 
Der gewöhnliche Löwenzahn ist in Europa stark verbreitet und blüht bereits im April und Mai. Dennoch ist Löwenzahnhonig selten, denn zur Zeit der Löwenzahnblüte finden die Bienen ein breites Spektrum an Trachtpflanzen, weshalb ein überwiegender Löwenzahnanteil selten erreicht wird.

Einzelnachweise 

Natürlicher Honig (Lebensmittel)